Heuland ist der Name einer französischen Gemeinde:

 Heuland im Département Calvados

Heuland ist der Familienname folgender Personen:

 Guillaume Heuland (1722–1781), deutscher Diplomat
 John Henry Heuland (1778–1856), englischer Mineraloge mit deutschen Wurzeln

Siehe auch:
 Heulandit, ein Mineral